Der Mandant (Originaltitel: The Lincoln Lawyer) ist der Name folgender Werke:

 Der Mandant (Roman), Roman von Michael Connelly aus dem Jahr 2005
 Der Mandant (Film), Verfilmung des Romans durch Brad Furman aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 The Lincoln Lawyer (Fernsehserie)